Milonoff ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksi Milonoff (* 1976), finnischer Übersetzer
 Eero Milonoff (* 1980), finnischer Schauspieler
 Juho Milonoff (* 1974), finnischer Schauspieler
 Pekka Milonoff (* 1947), finnischer Regisseur
 Tuomas Milonoff (* 1974), finnischer Regisseur und Produzent